È stata la prima edizione del torneo e la coppia formata da Misaki Doi e Xu Yifan ha sconfitto in finale Jaroslava Švedova e Zhang Shuai per 6–1, 6–4.

Teste di serie

  Jaroslava Švedova /  Zhang Shuai (finale)
  Petra Martić /  Zheng Saisai (semifinale)

  Iryna Burjačok /  Katarzyna Piter (primo turno) 
  Irina-Camelia Begu /  Yanina Wickmayer  (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Nanjing Ladies Open 2013